Parijse Commune (1789-1795), het stadsbestuur van Parijs tijdens de Franse Revolutie
 Commune van Parijs (1871), het revolutionair bewind van Parijs in 1871
 Commune de Paris, de gemeente Parijs die van 1968 tot 2018 bestond naast het departement Parijs
 Commune van Parijs (schiereiland) - de naam van een Russisch schiereiland in de Noordelijke IJszee